Иван Васильевич Зорин:
 Зорин, Иван Васильевич (1906—1980) — председатель колхоза в Оренбуржье, Герой Социалистического Труда.
 Зорин, Иван Васильевич (1959—2020) — русский писатель и публицист.